Jamaican Ride est le deuxième album studio de Pierpoljak. Il est également intitulé En Jamaica.

Titres

Notes et références

Liens externes 

Album de reggae
Album de Pierpoljak
Album musical sorti en 1996